Een overzicht van het onroerend erfgoed in de gemeente Arendonk. Het onroerend erfgoed maakt deel uit van het cultureel erfgoed in België.

Bouwkundig erfgoed 

|}

Zie ook 
 Lijst van onroerend erfgoed in Antwerpen (provincie)

 
Arendonk